Body kan syfta på:

Body (klädesplagg) – damtopp eller en typ av damunderkläder för överkroppen
Body (tidskrift) – svensk bodybuildingtidning
Electronic body music – musikgenre